Vellinge (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Vellinge (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.